Lantoine peut désigner :
 Albert Lantoine (1869-1949), franc-maçon et essayiste français ;
 Fernand Lantoine (1876-1955), peintre et un dessinateur français ;
 Ghislain Lantoine-Harduin (1791-1851), homme politique français ;
 Loïc Lantoine (?-), chanteur français.